Michael Griffin ist der Name folgender Personen:

* Michael Griffin (Politiker) (1842–1899), US-amerikanischer Politiker
 Michael Griffin (Physiker) (* 1949), US-amerikanischer Physiker, Leiter der NASA
 Michael Griffin (Philosophiehistoriker) (* 1982), kanadischer Philosophiehistoriker
 Michael Griffin (Footballspieler) (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler